Riders on the Storm – singolo dei The Doors del 1971, dall'album L.A. Woman
 Riders on the Storm – nuovo nome dei The Doors of 21th Century, band formata da due dei membri originali dei The Doors
 Riders on the Storm – album dei Die Apokalyptischen Reiter del 2006